Toni Söderholm (né le  à Kauniainen en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Après avoir joué en junior avec le HIFK, Söderholm part en Amérique du Nord en 1998. Il joue quatre saisons avec les Minutemen de l'Université du Massachusetts à Amherst dans le championnat NCAA. Il passe professionnel en 2002 avec le HIFK. Un an plus tard, il est nommé capitaine de l'équipe. Il remporte la SM-liiga en 2011. Entre 2005 et 2009, il joue en Suisse avec le CP Berne et en Suède avec le Frölunda HC.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Trophées et honneurs personnels 
 2002-2003 : remporte le Trophée Jarmo-Wasama de la SM-liiga
 2003-2004 : 
remporte le Trophée Pekka-Rautakallio de la SM-liiga
nommé dans l'équipe d'étoiles de la SM-liiga
 2010-2011 : 
champion de Finlande avec le HIFK
remporte le Trophée Jari-Kurri de la SM-liiga
 2011-2012 : 
remporte le Trophée Matti-Keinonen de la SM-liiga
nommé dans l'équipe d'étoiles de la SM-liiga
 2015-2016 : champion d'Allemagne avec l'EHC Munich

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| UMass-Amherst || Hockey East|| 35|| 1|| 8|| 9|| 64|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| UMass-Amherst|| Hockey East || 34|| 3|| 12|| 15|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| UMass-Amherst|| Hockey East || 24|| 1|| 7|| 8|| 23|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| UMass-Amherst|| Hockey East || 33|| 2|| 15|| 17|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| HIFK|| SM-liiga|| 52|| 8|| 15|| 23|| 49|| 4|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2003-2004|| HIFK|| SM-liiga|| 56|| 16|| 21|| 37|| 72|| 11|| 1|| 1|| 2|| 4 
|-
| 2004-2005|| HIFK|| SM-liiga|| 51|| 5|| 19|| 24|| 30|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2005-2006|| CP Berne|| LNA|| 44|| 12|| 12|| 24|| 38||  6|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2006-2007|| CP Berne || LNA|| 40|| 7|| 14|| 21|| 44|| 17|| 4|| 5|| 9|| 14
|-
| 2007-2008|| Västra Frölunda IF|| Elitserien|| 53|| 6|| 14|| 20|| 66|| 7|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2008-2009|| Västra Frölunda IF || Elitserien|| 36|| 3|| 7|| 10|| 53|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HIFK|| SM-liiga|| 10|| 2|| 1|| 3|| 31|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010|| HIFK|| SM-liiga|| 55|| 5|| 16|| 21|| 34|| 6|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2010-2011|| HIFK|| SM-liiga|| 55|| 5|| 20|| 25|| 62|| 16|| 4|| 6|| 10|| 12
|-
| 2011-2012|| HIFK|| SM-liiga|| 60|| 8|| 39|| 47|| 66|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2012-2013|| HIFK || SM-liiga|| 53|| 4|| 23|| 27|| 84|| 8|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 2013-2014|| HIFK || Liiga|| 49|| 6|| 22|| 28|| 32|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || HIFK || Liiga || 25|| 1|| 11|| 12|| 24|| 7|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2015-2016 || EHC Munich || DEL || 50 || 6 || 20 || 26 || 66 || 14 || 2 || 4 || 6 || 22

Au niveau international 

| 2004 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 6|| +4|| align="left"| Sixième place
|-
| 2005 || align="left"| Championnat du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -1|| align="left"| Septième place
|-
| 2007 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 1|| 1|| 4|| +3|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en avril 1978
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Joueur du CP Berne
Joueur des Frölunda Indians
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du EHC Munich
Joueur de hockey sur glace des Minutemen de l'UMass
Gagnant du trophée Jarmo-Wasama
Gagnant du trophée Matti-Keinonen
Gagnant du trophée Pekka-Rautakallio
Gagnant du trophée Jari-Kurri